Estoril Open 2012 (kobiety)
 Estoril Open 2012 (mężczyźni)